Чери Вали има више значења:
 Чери Вали (Калифорнија)
 Чери Вали (Њујорк)
 Чери Вали (Арканзас)
 Чери Вали (Илиноис)
 Чери Вали (Пенсилванија)